Das ITF Valencia (offiziell: BBVA Open Internacional de Valencia) ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Valencia, Spanien ausgetragen wird.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Offizielle Homepage des Turniers

Quelle 
 ITF Homepage

Valencia
 
Erstveranstaltung 2016